Ostroh, in ceco, vuol dire promontorio.

Tale termine può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca 
Ostroh – frazione di Poustka, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Uherský Ostroh – città del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
castello di Ostroh – nome non ufficiale del castello di Seeberg,  situato ad Ostroh, frazione di Poustka
Monte Ostroh – rilievo roccioso situato tra la Svizzera e la Repubblica ceca, a 2 km a nord da Jetřichovice, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem

Ucraina 
Ostroh – città dell'Ucraina nell'oblast' di Rivne